Monopool (natuurkunde), één enkele pool, zoals een elektrische puntlading
 Magnetische monopool, een hypothetisch elementair deeltje met één magnetische pool
 Monopool (geluid), een bron die geluid gelijkmatig in alle richtingen uitstraalt